Marie Gide (1762-1821), Geneefse en later Zwitserse kunstschilderes
 André Gide (1869-1951), Frans schrijver en Nobelprijswinnaar

Achternaam